Fahad Al-Subaie (15 de novembro de 1979) é um ex-futebolista profissional saudita, que atuava como meia.

Carreira 
Fahad Al-Subaie se profissionalizou no Al-Shabab.

Seleção 
Fahad Al-Subaie integrou a Seleção  Saudita de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Jogadores da Seleção  Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999